Schlippe ist der Familienname folgender Personen:

 Arist von Schlippe (* 1951), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Bernhard Schlippe (1922–1998), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Björn von Schlippe (* 1966), deutscher Illustrator, Werbegrafiker und Kartonkünstler
 Joseph Schlippe (1885–1970), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Karl von Schlippe (1798–1867), deutsch-russischer Chemiker